9 de julho — data

Argentina  
9 de Julio (Misiones) — cidade
Avenida 9 de Julho (Buenos Aires)

Brasil 
Revolução Constitucionalista de 1932 — ocorrida nessa data
Club Athletico Cornélio Procópio — no passado chamado Esporte Clube 9 de Julho; do Paraná

Cidade de São Paulo 
Avenida 9 de Julho
Hospital 9 de Julho
Túnel 9 de Julho — ou Túnel Daher Elias Cutait
Palácio 9 de Julho — sede da Assembleia Legislativa
Rádio 9 de Julho
Prova Ciclística 9 de Julho

Desambiguações de datas